WD, Wd oder wd steht für:
 War Driving, systematisches Suchen nach WLANs mit Hilfe eines Fahrzeugs
 Wardair Canada, ehemalige kanadische Charterfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Werkverzeichnis nach Winton Dean der Werke von Georges Bizet, Auflistung der Werke des Komponisten Georges Bizet (1838–1875)
 Western Digital, US-amerikanischer Hersteller von Festplatten
 Wiener Dokument, verbindliches Übereinkommen aller OSZE-Mitgliedsstaaten zur Transparenz und Vertrauensbildung
 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Unterabteilung der Verwaltung des Deutschen Bundestages
 die postcode area Watford (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 withdrawn: zurückgezogen oder herabgestuft
 Roland WD, Wasserflugzeug-Variante der Roland D.II
 die Wiental-Donaukanal-Linie der Wiener Elektrischen Stadtbahn

WD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Wiedenbrück (auslaufend)
 Gambia: West Coast Region
 Großbritannien: Exeter
 Irland: County Waterford/Port Láirge
 Niederlande: Anhänger
 Österreich: Diplomatisches Korps in Wien
 Polen: Bielany, Stadtbezirk von Warschau

WD